Ґін-дза — срібний монетний двір в домодерній Японії. Різновид дза.
Ґіндза — місцевість в Токіо, Японія.
Лінія Ґіндза — лінія Токійського метрополітену.